

Persone 
 Annibale Caretta – militare italiano decorato con la Medaglia d’Oro 
 Fernando Caretta – fumettista italiano

Altro 
 Caretta caretta – specie di tartaruga
 Caretta – area non incorporata statunitense nel West Virginia

Pagine correlate 
 Caretti